Affection (álbum de Lisa Stansfield)
Affection (álbum de Koda Kumi)

Desambiguação